Вамбах () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вамбах, Эбби (род. 1980) — американская футболистка, форвард женской сборной США.
 Вамбах, Эмиль (1854—1924) — бельгийский дирижёр, музыкант и композитор, профессор и директор Королевской консерватории в Антверпене.
 См. также 
 Вамба (значения)